Живрі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Живрі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Живрі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни